Humber bezeichnet:

 Humber (Nordsee), ein Ästuar (Flussmündung) der Nordsee in England
 Humber (Devon), Dorf in Devon
 Humber (Herefordshire), Dorf in Herefordshire
 Humber River, einen Fluss durch Toronto
 Humber Bay, eine Bucht im Ontariosee
 Humber (Automarke), einen britischen Automobilhersteller
 Humber Motorcycles, einen britischen Motorradhersteller
 Humber (Panzerspähwagen), einen britischen Panzerspähwagen
 HMS Humber (1913), ein britischer Monitor 

Humber ist der Familienname von

 Bruce Humber (1913–1988), kanadischer Sprinter
 Judi Rollick (geb. Humber; * 1944), kanadische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Hamber
 Yorkshire and the Humber